Нукуоро:
 Нукуоро (атол) — атол в Тихому океані, належить Мікронезії.
 Нукуоро (мова) — полінезійська мова, якою говорить населення однойменного атолу.